Porter kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lyman Porter
 Duncan MacNair Porter
 James Mark Porter
 Thomas Conrad Porter

Robotskapade auktorsförkortningar